

Patronyme 
Ignacio Vallarta (1830-1893), gouverneur de l'état mexicain du Jalisco
Israël Vallarta, acteur de l'affaire Florence Cassez

Toponyme 
Puerto Vallarta, municipalité de l'État mexicain du Jalisco
Vallarta de Bureba (Burgos)
Jardins botaniques de Vallarta

Film 
Puerto Vallarta Squeeze

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique